Крашовец (Krašovec) — словенская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1950) — словенский политик, депутат Национального совета (1997—2002).
  (род. 1944) — словенский теолог, профессор Люблянского университета (с 1992), академик Европейской (с 1993) и Словенской (1995) академий наук и искусств.
  (1941—2018) — словенская художница, лауреат Премии Франце Прешерна (2017), дочь Стане Крашовеца.
  (род. 1965) — югославский и словенский гребец, бронзовый медалист Чемпионата мира по академической гребле (1989, 1990) в двойках с рулевым.
  (1905—1991) — словенский экономист и статистик, директор Федерального бюро статистики (1948—1953), профессор Люблянского университета (1953—1963), академик Словенской академии наук и искусств (с 1981), отец Метки Крашовец.